Ніл Скупскі та  Дезіре Кравчик захистили титул, здолавши в фіналі дует Меттью Ебден / Саманта Стосур з рахунком 6–4, 6–3. Скупскі виграв мейджор удруге, а Кравчик — учетверте. Раніше повторну перемогу в міксті отримували Циріл Сук та Гелена Сукова в 1997-му.

Уперше за рахунку 6-6 у вирішальному сеті використовувався  золотий тайбрейк  (до 10 очок) і втретє тайбрейк узагалі. Першими новий  тайбрейк розіграли в першому колі Мате Павич та Саня Мірза проти пари Давід Вега Ернандес / Натела Дзаламідзе. Мірза та Павич перемогли з рахунком 10–3.

Уперше в сітці було 32, а не пар, а тому турнір проходив у 5, а не шість кіл, а фінал перенесли з останньої неділі на останній четвер

Саня Мірза мала можливість завершити кар'єрний великий шолом, але поступилася в півфіналі парі Кравчик / Скупскі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
  Лукаш Кубот /  Марта Костюк → їх замінили  Нікола Чачич /  Александра Крунич
  Кен Скупскі /  Гетер Вотсон → їх замінили  Йоран Фліген /  Ульрікке Ейкері

Примітки

Посилання

Зовнішні посилання
 Mixed Doubles draw

X=Mixed Doubles